Cerik est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Cerik, un village situé dans le district de Brčko ;
Cerik, un village situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Cerik, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Cerik, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Cerik, un village de Croatie situé dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb.